«Ре́зекне» — название ряда резекненских футбольных клубов:
 «Резекне» — бывший футбольный клуб, существовавший с 1997 по 2001 год.
 «Резекне» — футбольный клуб, основанный в 2011 году.